Zagrađe – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Travnik
 Zagrađe – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Kladanj
 Zagrađe – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Kakanj
 Zagrađe – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Sokolac
 Zagrađe – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Milići
 Zagrađe – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rudo

 Zagrađe – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Pleternica

 Zagrađe – wieś w Czarnogórze, w gminie Bar
 Zagrađe – wieś w Czarnogórze, w gminie Berane

 Zagrađe – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w mieście Zaječar
 Zagrađe – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Gornji Milanovac
 Zagrađe – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Kuršumlija